Цивилск () е град, административен център на Цивилски район, автономна република Чувашия, Русия. Населението му към 1 януари 2018 година е 14 718 души.

История

Население

Източници 

Градове в Чувашия